Coup de sang peut faire référence à:
 Coup de sang, un symptôme vétérinaire qui affecte les chevaux
 Coup de sang, un téléfilm américano-canadien sorti en 1996
 Coup de sang, un film français sorti en 2006

Homonymie de titre